Kehler oder Kéler ist der Familienname folgender Personen:
 C. Robert Kehler (* 1952), US-amerikanischer General der US Air Force
 Dieter Kehler (* 1949), deutscher Regisseur
 Eduard von Kehler (1843–1910), preußischer Generalleutnant
 Friedrich von Kehler (1820–1901), deutscher Politiker der Zentrumspartei
 Fritz Kehler (1889–1972), deutscher Gewerkschafter
 Heide Froning-Kehler (* 1943), deutsche Klassische Archäologin
 Jack Kehler (1946–2022), US-amerikanischer Schauspieler
 Karl von Kehler (1769–1847), preußischer Generalmajor
 Karl von Kehler (General, 1855) (1855–1926), preußischer Generalleutnant
 Kurt von Kehler (1856–1929), deutscher General der Infanterie
 Richard von Kehler (General) (1846–1913), preußischer Generalleutnant
 Richard von Kehler (1866–1943), deutscher Ballonfahrer, Luftschiffpionier, Militär
 Rudolf von Kehler (1827–1919), Jurist, königlich preußischer Beamter und Mitglied des Reichstags des Norddeutschen Bundes
 Sonja Kehler (1933–2016), deutsche Schauspielerin und Diseuse
 Stefan von Kéler (1897–1967), österreichischer Entomologe
 Tim Kehler (* 1971), kanadischer Eishockeytrainer

Siehe auch:
 Kähler
 Keeler
 Keler